El término hormiguero pizarroso puede referirse a:

 Hormiguero pizarroso (M. schistaceus), el nombre común del ave Myrmelastes schistaceus de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y en Perú;

 * Hormiguero pizarroso (C. tyrannina), el nombre común del ave Cercomacroides tyrannina en Nicaragua.